Varios acuerdos, convenciones y pactos se conocen como Tratado de Varsovia, por la capital polaca, donde fueron firmados:

 el Tratado de Varsovia (1920), entre Polonia y la República Nacional Ucraniana durante la Guerra Polaco-Soviética;
 la Convención de Varsovia (1929), un tratado internacional que fijó la responsabilidad de los transportistas aéreos en los viajes internacionales;
 el Pacto de Varsovia (1955, formalmente Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua), un acuerdo de defensa común firmado por los países del bloque oriental como respuesta a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
 el Tratado de Varsovia (1970), en que la República Federal Alemana y Polonia fijaron su frontera común en la línea del Oder-Neisse, fuertemente criticado por la oposición conservadora en Alemania, que pretendía territorios más allá de esta frontera; o
 el Tratado de Varsovia (1990), en que la Alemania unificada y Polonia fijaron definitivamente la frontera establecida en 1970.